Laḫmu, anche conosciuto come Lakhmu, Lache, Lumasi e Lammasu è un dio della mitologia accadica ed è la personificazione dello zodiaco, delle stelle e delle constellazioni.

Mitologia 
Laḫmu, che significa "signore delle stelle" o "costellazione", è il nome di una divinità protettiva e benefica e primogenito di Apsû e Tiāmat. Lui e sua sorella Laḫamu sono i genitori di Anšar, padre del cielo e Kišar, madre della terra, che ha dato il natali agli dei del pantheon della Mesopotamia.

Laḫmu è raffigurato come un uomo barbuto con una fascia rossa — di solito con tre fili — e da quattro a sei riccioli sulla sua testa e sono anche raffigurati come mostri, ognuno dei quali racchiude una specifica costellazione. Laḫmu custodiva le porte del tempio di Apsû e di Enki ad Eridu. Insieme a Laḫamu, inoltre, è una delle divinità primordiali descritte nel poema Enūma eliš.

L'archeologo William Albright affermò che il simbolo cuneiforme Beit-Ninurta può essere letto Beit-Laḫmu.

Genealogia delle divinità mesopotamiche

Note

Bibliografia

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Divinità mesopotamiche